

Toponymie
Ancienne orthographe de Toulouse

Patronyme 
Thoulouse est un nom de famille, variante orthographique de Toulouse,  du Gard (4 naissances entre 1891 et 1915) et de la Haute-Garonne (3 naissances entre 1891 et 1915).

 Émile Thoulouse, (1859-1929), fut un homme politique français ;
 Jean Martin Thoulouse (1765-1812), colonel de la Révolution française et du Premier Empire.

Notes et références

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan